Григо́рий Ко́рнев: Корнев, Григорий Ильич (род. 1961) — советский и российский легкоатлет.
 Корнев, Григорий Семёнович (1913—1938) — Герой Советского Союза.